Octavio Ocampo (28 de fevereiro de 1943) é um pintor e escultor mexicano conhecido por seu metamórfica pintura.

Biografia 

Ele nasceu em Celaya, Guanajuato em 28 de fevereiro de 1943, ele estudou na escola de pintura e escultura (La Esmeralda) Belas Artes (1961-1965) eo San Francisco Art Institute de San Francisco, Califórnia (1972-1974).
Ele fez o cenário de mais de 120 filmes norte-americanos e mexicanos, bem como projetos para inúmeras peças. Tem participado em exposições individuais no México, EUA, Canadá, América Latina, Europa e Oriente Médio; e em muitos em todo o mundo coletivo.
Seu trabalho está incluído nas principais coleções, como o Instituto Nacional de Belas Artes, no México, Jimmy Carter Museum Atlanta GA Museu Reina Sofia, em Madrid, "Jane Fonda Colection".
Ocampo também é uma excelente muralista. Seu trabalho é em edifícios importantes, como o Palácio Nacional do México, a Câmara Municipal, o Instituto Tecnológico de Celaya, o Oil Co.Harlingen Grossenbacher, Tx e a Casa do Governo de Guanajuato.

Nos últimos anos  

Em 2006, as filmagens de uma cinebiografia produzida pela E Corp no estúdio com Inukshuk Films cooproducción começou. O filme inclui entrevistas com os pais e irmãos do artista, já falecido; e pinturas inéditas do início da carreira de Ocampo. O filme foi lançado no final de 2011. 
O governo de Celaya está construindo o museu "Octavio Ocampo" em sua cidade natal, onde Octavio Ocampo concordou em doar a maior parte de suas obras. É programado para abrir em setembro deste ano.

Páginas de referencia

Site Oficial de Octavio Ocampo.
 Sitio en Facebook de la película "Octavio"

Nascidos em 1943
Artistas do México